

Жінки 
 Карлова Лариса Олександрівна (* 1958) — українська гандболістка, Заслужений майстер спорту СРСР, чемпіонка монреальської і московської Олімпіад, бронзовий призер сеульської Олімпіади в складі збірної СРСР з гандболу.

Чоловіки 
 Карлов Андрій Геннадійович (1954—2016) — російський дипломат, надзвичайний і повноважний посол.
 Карлов Валентин Андрійович (1923—1976) — полковник РА, Герой Радянського Союзу.
 Карлов Володимир Дмитрович (* 1946) — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, полковник запасу.
 Карлов Дмитро Андрійович (1923—2016) — сержант РА, повний кавалер ордена Слави.
 Карлов Євген Миколайович (1960—1992) — учасник Карабаської війни, Національний герой Азербайджану.
 Карлов Микола Васильович (1929—2014) — радянський та російський науковець, професор, член-кореспондент АН СРСР, лауреат Державної премії СРСР.
 Карлов Петро Олексійович (*1951) — радянський футболіст, нападник та півзахисник.
 Карлов Федір Васильович (1901—1986) — генерал-майор РА, Герой Радянського Союзу.